Интернационали БНЛ д'Италия 2013 е 70-ото издание на Интернационали БНЛ д'Италия. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2013. Провежда се в италианската столица Рим от 13 до 19 май.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки

Схема на двойки 

WTA Тур 2013
Интернационали БНЛ д'Италия